Il termine bird ("uccello" in inglese ), può riferirsi a:

Geografia
Bird Island – isola del Belize
Isola di Bird – isola nella Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
Isola di Bird – isola delle Seychelles
Bird – isola delle Fox, Alaska, Stati Uniti d'America

Persone 
Bird, soprannome di Charlie Parker – sassofonista statunitense
Andrew Bird – musicista statunitense
Antonia Bird – regista britannica
Billie Bird – attrice statunitense
Brad Bird – regista ed autore statunitense
Dominic Bird – rugbista a 15 neozelandese
Henry Bird – scacchista statunitense
Ian Bird – programmatore e game designer britannico
Isabella Bird – scrittrice britannica
Jabari Bird – cestista statunitense
Jade Bird – cantautrice e polistrumentista britannica
Jerry Bird – cestista statunitense
Jessica Bird – scrittrice statunitense
Larry Bird – giocatore di pallacanestro statunitense
Lester Bird – politico antiguo-barbudano
Norman Bird – attore britannico
Richard Bird – attore e regista britannico
Robert Montgomery Bird – drammaturgo, romanziere, giornalista statunitense
Sam Bird – pilota automobilistico britannico
Sue Bird – cestista statunitense
Vere Bird – politico antiguo-barbudano
Víctor Bird – pallavolista portoricano
Wallis Bird – musicista e cantante irlandese
William Wilberforce Bird – diplomatico e politico britannico

Altro 
BIRD – acronimo francese per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
Bird – film del 1988 di Clint Eastwood
Bird – album del 2008 di Gary Jules
Partita Bird – apertura scacchistica